Osoby:
 Brais Méndez – hiszpański piłkarz
 François-Philippe Brais – kanadyjski prawnik

Zobacz też:
 Saint-Brais